Minersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Minersville (Nebraska)
 Minersville (Ohio)
 Minersville (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Minersville (Tennessee)
 Minersville (Utah), im Beaver County
 Minersville (Wisconsin), im Ashland County